Düker bezeichnet:

 eine Unterführung eines Rohres, siehe Düker

Düker ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Düker (* 1973), deutscher Politiker (SPD)
 Bernd Düker (* 1992), deutscher Fußballtorhüter
 Franz Düker von Hasslau (1609–1671), österreichischer Chronist 
 Heinrich Düker (1898–1986), deutscher Psychologe und Politiker
 Julius Düker (* 1996), deutscher Fußballspieler

 Monika Düker (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) 

Siehe auch:
 Eisenwerke Düker, Eisengießerei in Laufach und Karlstadt/Main
 Dücker